Tikal steht für:
 Tikal, antike Stadt der Maya
 Tikal (Spiel), ein Brettspiel
 Tikal, ein siamesisches Gewichtsmaß, siehe Baat

Tikal ist der Familienname folgender Personen:
 František Tikal (1933–2008), tschechischer Eishockeyspieler
 Steve Tikal (1933–1991), tschechisch-australischer Eishockeyspieler, Zwillingsbruder von František